Il doppio del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori John Fitzgerald e Anders Järryd che hanno battuto in finale Grant Connell e Patrick Galbraith 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Javier Sánchez /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 1993
ATP Tour 1993